Hans Sundberg

Hans Sundberg (pastor) (född 1953)
Hans Sundberg (skådespelare) (1925–1997)